OEO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Osceola Municipal (Stati Uniti)
 OEO – sigla, abbreviazione di One engine failed, terminologia aeronautica che indica le prestazioni fornite da un velivolo plurimotore con un solo propulsore funzionante.